Оле́г Влади́мирович Мунц (; ) — украинский и российский биатлонист и лыжник. Двукратный чемпион и многократный призёр зимних Паралимпийских игр. Заслуженный мастер спорта Украины и мастер спорта России международного класса по лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения.

Награды 
 Орден Дружбы (1998).
 Мастер спорта России международного класса (1998).
 Заслуженный мастер спорта Украины (2002).

Примечания

Ссылки 
 Олег Мунц — профиль на сайте Международного Паралимпийского комитета
 Олег Мунц — профиль на сайте «Олимпийские чемпионы России».
 Мунц Олег Володимирович
 ОБЛИЧЧЯ НАШОГО МІСТА (Частина IV)

Биатлонисты России
Лыжники России
Биатлонисты Украины
Лыжники Украины
Чемпионы Паралимпийских игр от России
Чемпионы Паралимпийских игр от Украины
Чемпионы Паралимпийских игр по лыжным гонкам
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 1998 года
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 2006 года
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 1998 года
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2002 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 1998 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2006 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 1998 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 1998 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2002 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2010 года

Все его предки и родственники Мунц. Поволжские немцы.

https://forum.vgd.ru/1236/27899/0.htm?a=stdforum_view&o=